Guóbiāo è di solito la trascrizione fonetica del termine "Standard Nazionali" (国标) in cinese.

Potrebbe indicare uno qualsiasi degli standard emessi dall'Ente di Standardizzazione della Cina (Standardization Administration of China, SAC), il
Comitato nazionale cinese dell'ISO e dell'IEC.
GB 2312 e GB 18030, i due standard di codifica più comunemente utilizzati definiti dalla SAC. 
GBK, una comune estensione del GB 2312.
Lista di standard GB
In aggiunta, Guóbiāo in cinese significa anche:
 Guójì Biāozhǔn Wǔ (国际标准舞, Danza sportiva Standard Internazionale)
Guóbiāo Májiàng (国标麻将, Mahjong Nazionale Standard)

Pagine correlate 
Codice Guóbiāo